346 км, 346-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов

 346 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 215544
 Платформа 346 км — неиспользуемый остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога; на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия. Код 026119
 346 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 770230
 346 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 299893
 346 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 828319